El nombre Sidney o Sydney se refiere generalmente a la ciudad  australiana (en inglés Sydney).

También puede referirse a:

Lugares:
 Sidney Sussex College, Cambridge, (por lo general llamado sólo Sidney), uno de los 31 colleges que constituyen la Universidad de Cambridge.
 Sidney, pueblo de la provincia de Columbia Británica, Canadá.
 Sidney, localidad del estado de Illinois, EE. UU.
 Sidney, localidad del estado de Indiana, EE. UU.
 Sidney, localidad del estado de Iowa, EE. UU.
 Sidney, localidad del estado de Montana, EE. UU.
 Sidney, localidad del estado de Nebraska, EE. UU.
 Sidney, pueblo del estado de Nueva York, EE. UU.
 Sidney, villa del estado de Nueva York, EE. UU.
 Sydney, comunidad de la provincia de Nueva Escocia, Canadá.

Personas:

 Philip Sidney, escritor inglés de la época isabelina.

Personajes de ficción:
 Sidney, de Pokémon.
 Sydney Bristow, de la serie de televisión Alias.

Otros:
 Sydney, película de 1996.
 HMAS Sydney, nombre portado por cinco buques de la Marina Real Australiana.

ja:シドニー (曖昧さ回避)
lb:Sydney (Homonymie)
pl:Sydney (ujednoznacznienie)
Sídney